Voici la liste des planètes mineures numérotées de 151001 à 152000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 151001 à 152000

151001-151100

151101-151200

151201-151300

151301-151400

151401-151500

151501-151600

151601-151700

151701-151800

151801-151900

151901-152000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000